75D/Когоутека — потерянная короткопериодическая комета;
 долгопериодические кометы:
 C/1969 O1 (Когоутека);
 C/1973 D1 (Когоутека);
 C/1973 E1 (Когоутека).

См. также 
 Комета 76P/Уэста — Когоутека — Икемуры

Кометы